Ballmann ist der Familienname folgender Personen:

 Anke Elisabeth Ballmann (* 1969), deutsche Pädagogin, Psychologin und Autorin 
 Heinrich Ballmann (1856–1922), österreichischer Jurist, Komponist und Musikaliensammler
 Herbert Ballmann (1924–2009), deutscher Filmproduzent, Theater- und Filmregisseur
 Ida Ballmann (Lebensdaten unbekannt), deutsche Theaterschauspielerin
 Max Ballmann (1798–1859), deutscher Theaterschauspieler
 Peter Ballmann (* 1941), deutscher Ornithologe und Paläontologe
 Reinhold Ballmann (* 1948), deutscher Fußballspieler
 Werner Ballmann (* 1951), deutscher Mathematiker, Professor an der Universität Bonn und Direktor am MPI für Mathematik

Siehe auch:
 Bahlmann